Alfredo de Sajonia-Coburgo y Gotha (Alfred Ernest Albert; Windsor, 6 de agosto de 1844 - Coburgo, 30 de julio de 1900) fue un príncipe británico conocido como Alfredo, duque de Edimburgo, hasta su ascenso al trono del ducado germánico. Alfredo era el cuarto de los nueve hijos de la reina Victoria del Reino Unido y de su esposo, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Biografía

Primeros años 
El príncipe Alfredo fue bautizado en la Capilla Privada del castillo de Windsor el 6 de septiembre de 1844, por William Howley, arzobispo de Canterbury; sus padrinos eran su tío-abuelo materno, el duque de Cambridge (representado por su hijo Jorge de Cambridge), su tía política paterna, Alejandrina de Baden, duquesa de Sajonia-Coburgo-Gotha (representada por la abuela materna de Alfredo, la duquesa de Kent) y su tío materno, el príncipe Carlos de Leiningen, medio-hermano de la reina Victoria (representado por el duque de Wellington).

Carrera en la Marina británica 
Desde muy temprana edad se acordó que el príncipe Alfredo se enrolaría en la Marina, de acuerdo con los deseos de sus padres. En 1856, y de acuerdo con su propia voluntad, Alfredo ingresó en la Marina Real Británica. Se acordó un alojamiento separado para él, con el teniente Sowell como ayudante. Aprobó los exámenes para ser marino en agosto de 1858, y fue inmediatamente enviado a servir en el navío Euryalus. En julio de 1860, mientras estaba en ese barco, tuvo que realizar una visita oficial a Ciudad del Cabo, en donde dio una impresión muy favorable tanto a los colonos como a los jefes nativos. 

Tras la abdicación del rey Otón I de Grecia en 1862, el príncipe Alfredo fue escogido para sucederlo en el trono griego, pero diversos convencionalismos políticos impidieron que el gobierno británico aceptase el plan. Finalmente el príncipe alemán Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg fue elegido como rey de los helenos.

El príncipe Alfredo, continuando con su carrera militar, fue promovido a teniente el 24 de febrero de 1863 y a capitán el 23 de febrero de 1866, siéndole encargado el mando de la fragata Galatea.

El 24 de mayo de 1866 fue creado duque de Edimburgo, conde de Kent y conde de Ulster, títulos que además iban acompañados de una pensión anual de £15,000 otorgadas por el Parlamento. Asimismo, ocupó su escaño en la Cámara de los Lores el 8 de junio. 

Tras ser creado caballero de la Orden de la Jarretera el 24 de mayo de 1863, su madre, la reina Victoria también le confirió el rango de caballero de la Orden del Cardo (de Escocia), caballero de la Orden de San Patricio (de Irlanda), así como la dignidad de caballero gran cruz de la Orden del Baño, caballero gran comendador de la Orden de la Estrella de la India, caballero gran cruz de la Orden de San Miguel y San Jorge y caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana. 

Adicionalmente, ostentó las principales órdenes extranjeras de caballería, ya que fue caballero de la Orden del Águila Negra, de Prusia, caballero de la Orden del Toisón de Oro, de España, caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación, del Italia, caballero gran cruz de la Legión de Honor de Francia, la caballero de la Orden de San Esteban de Austria, caballero de la Orden de San Andrés en Rusia, la de Kamehameha I de Hawái y la de Ostmanieh en el Imperio otomano.

Cuando todavía estaba al mando del Galatea, el duque de Edimburgo partió de Plymouth el 24 de enero de 1867, comenzando entonces su viaje alrededor del mundo. El 7 de junio abandonó Gibraltar, y tras hacer escala en Tristán da Cunha, llegó a Ciudad del Cabo el 24 de julio. Arribó en Glenelg, en el sur de Australia, el 31 de octubre de ese año.

El príncipe Alfredo fue el primer príncipe británico en visitar Australia, y consecuentemente fue recibido con gran entusiasmo. Durante su estancia allí en casi cinco meses visitó Adelaida, Melbourne, Sídney, Brisbane y Tasmania.

El 12 de marzo de 1868, durante su segunda visita a Sídney, mientras tomaba un refrigerio en el suburbio de Clontarf, Henry James O'Farrell le disparó; el príncipe recibió el disparo justo a la derecha de la espina dorsal; fue atendido durante las siguientes dos semanas por seis enfermeras entrenadas por Florence Nightingale que estaban bajo las directrices de la matrona Lucy Osburn, y que acababan de llegar a Australia en (febrero de 1868). En la mañana del 23 de marzo de 1868, las personas más influyentes de Sídney votaron para construir un edificio para "dejar testimonio de la gratitud del corazón de la comunidad por el restablecimiento de Su Alteza Real". De esta manera comenzó la construcción del Hospital Real del Príncipe Alfredo. El príncipe Alfredo pronto se recuperó de sus heridas lo suficiente como para comandar su nave y regresar a Gran Bretaña a comienzos de abril de 1868. Enrique Jacobo O'Farrell fue arrestado inmediatamente tras el atentado, rápidamente juzgado, condenado y ahorcado el 21 de abril de 1868.

El duque de Edimburgo llegó a Spithead el 26 de junio de 1868, después de una ausencia de 17 meses. Fue además el primer miembro de la familia real británica en visitar Nueva Zelandia, arribando allí en 1869 en el Galatea. El siguiente viaje del príncipe fue a la India, donde llegó en diciembre de 1869. Tanto allí como en Hong Kong, que había visitado en el camino, fue el príncipe británico en pisar ese país. Los gobernantes nativos de la India dieron magníficas muestras para el entretenimiento del príncipe Alfredo durante los tres meses que permaneció allí. También visitó oficialmente el Reino de Hawái, siendo recibido por Kamehameha V.

Matrimonio 
El 23 de enero de 1874, en el palacio de Invierno de San Petersburgo, el príncipe Alfredo se casó con la gran duquesa María Aleksándrovna de Rusia, hija del zar Alejandro II. Los duques de Edimburgo hicieron su entrada formal en Londres el 12 de marzo. Sin embargo, el matrimonio no fue del todo feliz, debido en parte al arrogante comportamiento de la novia hacia la sociedad londinense. Tuvieron seis hijos en total:

 Alfredo Alejandro Guillermo Ernesto Alberto (Palacio de Buckingham, 15 de octubre de 1874 - Merano, 6 de febrero de 1899). 

 María Alejandra Victoria (Eastwell Park, 29 de octubre de 1875 - Castillo de Peleș, Sinaia, 10 de julio de 1938), casada con el rey Fernando I de Rumanía.

 Victoria Melita (Palacio de San Antón, Malta, 25 de noviembre de 1876 - Amorbach, 2 de marzo de 1936), casada primero con su primo carnal, Ernesto Luis, gran duque de Hesse y del Rin (del que se divorció en 1901) y luego otro primo carnal, el gran duque Cirilo Vladimirovich de Rusia.

 Alejandra Luisa Olga Victoria (Coburgo, 1 de septiembre de 1878 - Schwäbisch-Hall, 16 de abril de 1942), casada con el príncipe Ernesto de Hohenlohe-Langenburg. 

 Un hijo nacido muerto (13 de octubre de 1879).

 Beatriz Leopoldina Victoria (Eastwell Park, 20 de abril de 1884 - Sanlúcar de Barrameda, 13 de julio de 1966), casada con Alfonso de Orleans y Borbón, infante de España y duque de Galliera.

El duque de Edimburgo estuvo totalmente entregado a su profesión, mostrando una completa maestría en su deber y una inusual inteligencia en tácticas navales. Estuvo estacionado en Malta durante muchos años y donde nació su tercer vástago, Victoria Melita, en 1876. Fue promovido sucesivamente a los rangos de contralmirante el 30 de diciembre de 1878, vicealmirante el 10 de noviembre de 1882, al de almirante el 18 de octubre de 1887, y finalmente recibió el rango de almirante de la Flota, el 3 de junio de 1893. Asimismo, comandó la Flota del Canal de la Mancha entre 1883 y 1884; la Flota Mediterránea, en 1886-1889; y también fue designado comandante en jefe de Devonport, Plymouth, en 1890-1893.

Sucesión al trono de Coburgo y fallecimiento 
El 22 de agosto de 1893 murió sin hijos su tío paterno, el duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha; el ducado recayó pues en Alfredo, después de que su hermano mayor, el príncipe de Gales, renunciara a sus derechos sucesorios del trono de Sajonia-Coburgo. En consecuencia, el duque de Edimburgo tuvo que renunciar a la pensión anual de £15,000 otorgada por el Parlamento británico y a sus escaños en la Cámara de los Lores y el Consejo Privado, pero logró conservar las £10,000 anuales otorgadas en ocasión de su matrimonio, con el propósito de poder mantener su residencia en Londres, Clarence House. Aunque en un principio fue recibido en Coburgo con cierta frialdad por ser "extranjero", Alfredo gradualmente fue ganando popularidad y, en el momento de su muerte, ya se había ganado el amor de sus súbditos. El duque tenía un enorme gusto por la música y era un excelente violinista, y tuvo mucho que ver en el establecimiento del Real Colegio de Música. Asimismo, fue un coleccionsita de vasos y cerámicas raras, y su colección, valorada en medio millón de marcos, fue presentada por su viuda en el Veste Coburgo, una gran fortaleza cerca de Coburgo. 

El único hijo del duque, Alfredo, príncipe heredero de Coburgo, se vio envuelto en un escándalo con una mujer de dudosa reputación, e intentó suicidarse de un disparo en enero de 1899, durante las celebraciones realizadas por el 25º aniversario de boda de sus padres. Sobrevivió, pero sus avergonzados progenitores lo enviaron a Merano para restablecerse, donde murió dos semanas más tarde, el 6 de febrero de 1899.

Alfredo, duque de Sajonia-Coburgo-Gotha, murió víctima de un cáncer de garganta, a los 55 años de edad, siendo sepultado en el cementerio de la familia ducal a las afueras de Coburgo.

Títulos 
6 de agosto de 1844 - 24 de mayo de 1866: Su Alteza Real el príncipe Alfredo.
24 de mayo de 1866 - 22 de agosto de 1893: Su Alteza Real el duque de Edimburgo.
22 de agosto de 1893 - 30 de julio de 1900: Su Alteza Real el duque de Sajonia-Coburgo y Gotha, duque de Edimburgo

Ancestros

Enlaces externos 

Duques de Sajonia-Coburgo y Gotha
Nobles de Reino Unido
Príncipes de Reino Unido
Caballeros de la Orden de San Patricio
Filatelistas del Reino Unido
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Miguel y San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Grandes maestres de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros grandes comendadores de la Orden de la Estrella de la India
Caballeros grandes comendadores de la Orden del Imperio de la India
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Grandes cruces de la Orden de Luis
Miembros de la Orden de la Jarretera
Fallecidos por cáncer de esófago
Sajonia Coburgo Gothe, Alfredo
Fallecidos por cáncer en Alemania
Nacidos en Windsor (Inglaterra)
Fallecidos en Coburgo